Воланьский () — польская фамилия

 Воланьский, Станислав (1918—1987) — польский коммунист, офицер госбезопасности и милиции ПНР.
 Воланский, Тадеуш (1785—1865) — польский археолог и коллекционер.